Kjartan ist ein nordischer Vorname.

Namensträger:
 Kjartan Fløgstad (* 1944), norwegischer Schriftsteller,
 Kjartan Sveinsson, Bandmitglied von Sigur Rós,
 Kjartan Mohr, ein Abgeordneter des Løgting und ehemaliger Bürgermeister von Tórshavn,
 Ein Held der Laxdœla saga,
 Der Protagonist des Buches „Kjartan, der Vitländer“ von Charlotte Engmann.